Фенеш има више значења:

 Фенеш (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Фенеш (Караш-Северин), насеље у округу Караш-Северин у Румунији